Blue Ridge Mountains – pasmo górskie południowej części Appallachów

Miejscowości w USA:
 Blue Ridge – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Elmore
 Blue Ridge – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Fannin
 Blue Ridge – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Collin
 Blue Ridge – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Botetourt
Gminy w USA:
 Blue Ridge (ang. Blue Ridge Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Blue Ridge (ang. Blue Ridge Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Piatt
 Blue Ridge (ang. Blue Ridge Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Blue Ridge (ang. Blue Ridge Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga
 Blue Ridge (ang. Blue Ridge Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams